

Льюїстаун — місто, штат Іллінойс
 Льюїстаун — місто, штат Міссурі
 Льюїстаун — місто, штат Монтана
 Льюїстаун — місто, штат Пенсільванія
 Льюїстаун — переписна місцевість, штат Огайо